Mobilitätsgrad steht für:
 Maßeinheit der Zahnbeweglichkeit in der Zahnmedizin, siehe Pfeilerwertigkeit #Zahnbeweglichkeit
 Einstufungssystem der GKV (Mobilitätsgrad 0–4) in der Prothetik der unteren Extremitäten, siehe Prothese #Moderne Prothesen